Гексацианоферра́ты (II) (ферроциани́ды, соли железистосинеродистой кислоты) — соединения, содержащие комплексный ион [Fe(CN)6]4−. Например, ферроцианид калия K4[Fe(CN)6] (желтая кровяная соль) применяется в аналитической химии (для определения Fe3+), а также для получения берлинской лазури.

Свойства 
Анион [Fe(CN)6]^4- очень прочен (его константа нестойкости, по разным данным, от 4 до 1), не разлагается ни щелочами, ни кислотами, устойчив по отношению к воздуху; поэтому растворы ферроцианидов не дают реакций ни на Fe2+, ни на CN-.

Применение 
 Двойные гексацианоферраты калия и меди, или калия и никеля используются в аналитической практике и химической технологии переработки жидких радиоактивных отходов, 
 для извлечения радиоактивных изотопов цезия
 как комплексообразователь в электролитах для осаждения медных, палладиевых и золотых электрохимических покрытий.

См. также 
 Цианиды
 Гексацианоферриаты

Примечания

Литература 
 

Соединения азота по алфавиту
Соединения железа по алфавиту